Marketer.ua — український інтернет-портал про маркетинг і технології для бізнесу, стартапів та підприємців. Портал акумулює авторські статті, які стосуються бізнесу, маркетингу  та IT. Авторами можуть виступати як експерти в тій чи іншій області, так і власне агентства або сервіси, публікації  яких прикріплюються до їх профілів. На статті порталу посилаються провідні ЗМІ різних країн, українська та британська вікіпедія,  а аналітичними даними в своїх роботах користуються студенти   та науковці.  
Портал має розділ подій, де публікуються актуальні заходи, які корисні для подальшого розвитку відвідувачів сайту. Також Marketer є постійним інфопартнером   відомих заходів у сфері маркетингу та бізнесу.

Назва
З англійскої мови Marketer перекладається як маркетолог.  Цей термін набував популярності в один час із появою порталу.

Історія

Портал заснований в 2016 році. Торгова марка зареєстрована у 2017 році. Один із засновників — IT-підприємець  і маркетолог-практик Антон Юдін.   Пише статті про маркетинг,  SMM, PPC, SEO, PR і SERM, розробку сайтів та додатків. 

Станом на 3 кв 2021 року портал займав 11 місце в рейтингу  IT-медіа України Q3`21, портал вважається одним з найпопулярніших в українському сегменті маркетингу. У червні 2022 рейтинг alexa сайту становив 92 549.

Підпроєкти
У 2021 році на Marketer з'явився розділ освітнього маркетплейсу edu.marketer.ua, де будь-хто зможе знайти для себе необхідний курс і освоїти затребувані професії.  У проєкті представлені курси з маркетингу,  IT, іноземних мов та бізнесу. Платформа допомагає організаціям  усіх типів і розмірів у пошуку курсів, академій  та шкіл з метою підвищення кваліфікації співробітників.

Примітки